«Rain on Me» — песня, записанная американскими певицами Леди Гагой и Арианой Гранде. Она была выпущена 22 мая 2020 года как второй сингл с шестого студийного альбома Леди Гаги Chromatica.
Сингл дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard Hot 100, став для Гаги пятым, а для Гранде четвёртым чарттоппером, сразу попавшим на вершину чарта, а также первой женской коллаборацией, дебютировавшей на № 1 в Hot 100. Также песня получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».

История 
«Rain on Me» была впервые упомянута Гагой в интервью для журнала  от 16 марта 2020 года. Песня, об участии в которой Гранде было еще неизвестно, была описана как «монстр танцевальной мелодии, но её послание о том, что вы подвергаетесь опустошению — безупречному крику на танцполе во время „празднования всех слез“». Гага рассказала, что она сотрудничала с «коллегой поп-звездой, которая также пережила огромную травму, находясь на публике», и углубилась в вопрос о происхождении их совместной песни: «Я сидела рядом с ней, и мы разговаривали о нашей жизни. Это был разговор двух женщин о том, как продолжать идти и быть благодарными за то, что ты делаешь». Песня, как выяснилось, вдохновлена похожими травмами, которые испытывали певицы, в том числе Терактом в Манчестере в 2017 году, произошедшего в конце манчестерского шоу певицы в рамках Dangerous Woman Tour 22 мая 2017 года. По совпадению, песня будет выпущена ровно через три года после трагедии.

Релиз 
15 мая 2020 года Леди Гага и Ариана Гранде выложили изображение обложки сингла в сетях Instagram и Twitter, сообщив, что выход песни пройдёт неделю спустя. Реклама песни также шла через Amazon Music.

Музыка 
«Rain on Me» звучит в стиле музыки 1990-х годов, включает элементы таких музыкальных стилей и направлений как данс-поп, диско, хаус и электропоп, а также французский хаус, техно и электронная музыка. Лирически песня о том, как «пережить трудности, исцелиться и обрести красоту в боли, горе и жизни». Песня содержит сэмплы из трека «All This Love That I’m Giving» американской певицы Гвен Макри, который также был засэмплирован в сингле «Feeling for You» французского дуэта Cassius. Трек открывается хаус-басом и громоподобной перкуссией и включает вокальное исполнение в стиле хаус-поп-музыки середины 1990-х годов. «Rain on Me» исполняется в минорной тональности до-диез минор, с ритмом 123 удара в минуту. Вокальный диапазон Гаги и Гранде простирается от низкой ноты G3 до высокой ноты B5.

Концертные выступления 
30 августа 2020 года дуэт впервые исполнили песню на церемонии 2020 MTV Video Music Awards.

Также песня была исполнена во время концертного тура The Chromatica Ball.

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями. Среди них
Адам Уайт из газеты The Independent (давший четыре из пяти звезд своего рейтинга и сказавший, что песня дала «три минуты эйфорической мелодрамы» и «театральный и восстанавливающий финальный триумф»), Джои Нолфи из еженедельника Entertainment Weekly (песня «поднимает фанатов на звуковые небеса»), Микале Вуд из газеты Los Angeles Times, Алтея Легапси из журнала Rolling Stone (которая назвала песню «омолаживающей», несмотря на сопровождающий весь клип метафору плохой погоды), Дейв Куинн из журнала People (подчеркнул, что «Гранде использует её фирменные октавы высоких нот» и «уверенный голос Гаги», который «звучит эхом по всему треку, когда она поет „Rain on me“ и „Hands up to the sky/I’ll be your galaxy“»), Куинн Морелэнд из сетевого издания Pitchfork (оценивший трек «клубным хитом ранней хаус-поп-музыки 90-х», который «черпает силу у двух женщин, соединяющихся на эмоциональном уровне»), Крейг Дженкинс из журнала New York (похвалил вокальные качества исполнительниц и общую ритмику трека и предвидит, что песня станет успешной, потому что «в ней есть качества, характерные для будущего хита»), Рания Анифтос из журнала Billboard (считает, что «песня демонстрирует бесподобный вокал Арианы Гранде и Леди Гага»). В своём восторженном обзоре Бренден Ветмор из Paper описал песню как «классическую поп-музыку с грохотом гитарных струн, прекрасным вокалом и запоминающимися танцевальными элементами». Алекса Кэмп из журнала Slant Magazine в своих оценках не была столь полна энтузиазма, хотя и поставила «Rain on Me» выше прошлого хита «Stupid Love», и высказала мнение, что это «танцевальная поп-мелодия, наполненная стилем хаус» с «чрезмерным вокалом». Мэтт Мелис из издания Consequence of Sound написал, что «у Гаги и Гранде есть отменные голосовые связки, которых хватает намного», и назвал это их «особенной чертой» («dynamite feature»). Он также подумал, что «это релиз, который нам всем понадобится как минимум ещё пару десятков раз во время этой пандемии» из-за его воодушевляющего послания: «Независимо от того, насколько сильным будет шторм, мы будем терпеть и, возможно, выйдем немного чище с другой стороны от боли».

Итоговые списки

Коммерческий успех 

Сингл «Rain On Me» дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard Hot 100, став для Гаги пятым, а для Гранде четвёртым чарттоппером, сразу попавшим на вершину чарта, а также первой женской коллаборацией, дебютировавшей на № 1 в Hot 100. Песня «Rain On Me» стала вторым для Гаги дебютом на первой позиции, вслед за «Born This Way», сделав её четвёртой женщиной с более чем двумя дебютами на первом месте, после Мэрайи Кэри, Бритни Спирс и Арианы Гранде, а также седьмой в целом с учётом Дрейка, Джастина Бибера и Трэвиса Скотта. Гага также стала третьим музыкантом в истории после Кэри и Бейонсе, имеющим чарттопперы Hot 100 все три последних десятилетия (2000-е, 2010-е и 2020-е). Гранде поставила исторический рекорд, она стала первым в истории музыкантом, у которого все первые четыре лидера чарта сразу дебютировали на вершине; ранее это были «Thank U Next» (7 недель на № 1, ноябрь 2018), «7 Rings» (8, февраль 2019) и «Stuck with You» (1, май 2020). Она опередила Бибера, Кэри и Дрейка, у которых по три дебюта на первом месте.
18 июля сингл возглавил танцевальный чарт Dance/Mix Show Airplay, став там 3-м чарттоппером для Гранде и 4-м для Гаги. Ранее Гранде лидировала в этом чарте с «Love Me Harder» (с The Weeknd; три недели № 1, 2015) и «Break Free» (с Zedd; три недели № 1, 2014). Леди Гага ранее лидировала в этом чарте с «Born This Way» (одна неделя № 1 в апреле 2011), «Bad Romance» (одна неделя № 1, 2010) и «Poker Face» (15 недель, 2009). Ранее трек «Rain on Me» также возглавлял чарты Dance/Electronic Songs и Dance/Electronic Streaming Songs (по две недели каждый, 6 и 13 июня 2020) и Dance/Electronic Digital Song Sales (три недели, 6, 20 и 27 июня).

В Великобритании в первые несколько дней после релиза песня лидировала в предварительных данных по цифровым загрузкам и стриминговым просмотрам, что приближает сингл к дебюту на первом месте в британском официальном хит-параде синглов UK Singles Chart. Что в итоге и произошло. Песня с тиражом 70000 копий дебютировала на первом месте в британском хит-параде UK Singles Chart, став шестым чарттоппером и для Гранде и для Гаги. Они показали лучший стриминговый результат для любого женского дуэта (8,1 млн за семь дней) в Великобритании. Для Гаги это первый дебют на вершине в Великобритании. Гага и Гранде по числу своих британских чарттопперов догнали Бритни Спирс и Rod Stewart.

Музыкальное видео

История и производство 
Музыкальное видео для «Rain on Me» было снято в феврале 2020 года в Лос-Анджелесе, незадолго до введения в штате Калифорния карантинных мер в связи пандемией коронавируса.
Наряды, которые носили Гага и Гранде, были разработаны Лаурой Пулис и произведены Vex Clothing, компанией, специализирующейся на латексных костюмах.
Пулис рассказала, что вдохновением для образа Гаги был «футуристический научно-фантастический панк» и некий обобщённый «секс-символ с обложки альбома хэви-метала», в то время как для Гранде они "хотели сохранить стиль, который ей удобен, но при этом придерживаться футуристической темы видео. Макияж певиц сделала Сара Танно, которая использовала продукты из «Haus Laboratories» и «хотела, чтобы образы выглядели мощными, попсовыми, с примесью опасного бунта».
Хореограф Ричард Джексон стремился разработать хореографию, которая поднимала настроение и легко воссоздавалась бы для тех, кто её смотрит. Он добавил, что ему очень понравился процесс, потому что он «смог поработать и с Гагой, и с Арианой и разработать их танцы, основываясь на их индивидуальных артистических особенностях, уникальных сходствах и различиях, а также на том, как каждый из них спел свои части лирики».

Перед выпуском видео Гага рассказала Зейну Лоу из Apple Music (Beats 1) о работе с Гранде над видео, сказав, что «она была настолько открыта для того, чтобы пробовать делать то, чего раньше не делала».
Его снял известный кинорежиссёр Роберт Родригес, который ранее уже работал вместе с Леди Гагой над фильмами «Мачете убивает» (2013) и «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014).

Официальное музыкальное видео «Rain on Me» впервые вышло 22 мая 2020 года.
6 августа 2020 года Гага выпустила сорок восьмой эпизод своего веб-сериала Gagavision, в котором она и Гранде проводят репетиции и снимают музыкальное видео.

Синопсис 
Видео начинается с того, что Гага лежит на земле в позе, похожей на ту, что изображена на обложке её альбома Chromatica с ножом, воткнутым в бедро, который она позже вытаскивает
. Костюмы, использованные в клипе включают элементы домина в латексе и PVC. Гага появляется в розовом наряде и в ботинках на платформе, возглавляющей группу танцоров также одетых в розовое, как и в её предыдущем видео для «Stupid Love». В то время как Гранде одета в пурпурный наряд и «блестящую черную металлик мини-юбку с крыльями бабочки на спине», со своей соответствующей группой танцоров в такой же пурпурной расцветке. Все они танцуют на гигантской арене во время ливня с падающими с неба кинжалами. В какой-то момент ролика певицы демонстрируют свои прически.
Видео также показывает «крупные планы Гаги под дождём, льющим в её лицо», и сцену, в которой две исполнительницы держатся за руки, каждая с длинными прядями волос, порхающими на ветру позади них. Видео заканчивается кадром двух вокалисток, обнимающих друг друга.

Отзывы 
Как и сама песня, музыкальное видео получило положительные отзывы критиков: Эми Маккельден из Harper's Bazaar, Эрин Вандерхуф из Vanity Fair, Стефани Ван из Nylon.
Брендан Ветмор из журнала Paper считает, что видео «одинаково блестяще», как и сам сингл, «помещая две иконы танцевальной поп-музыки 2010-х годов рядом друг с другом, танцующих под дождем».
Джордж Гриффитс из газеты Metro назвал клип «катарсическим […] триумфом». Другие критики и рецензенты нашли сходство и некоторое вдохновение в видео от фильма Бегущий по лезвию Ридли Скотта (1981) и видеоигр Mortal Kombat и Bayonetta.

Награды и номинации 
{| class="wikitable plainrowheaders"
|-
! Год
! Организация
! Награда
! Результат
! Ссылка
|-
|-
! rowspan="21" scope="row"| 2020
| rowspan="2"| American Music Awards
| Collaboration of the Year
| 
| rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| Favorite Music Video
| 
|-
| BreakTudo Awards
| International Music Video
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| LOS40 Music Awards
| Best International Music Video
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="3"| MTV Europe Music Awards
| Best Video
| 
| rowspan="3" style="text-align:center;"|
|-
| Best Song
| 
|-
| Best Collaboration
| 
|-
| rowspan="2"| MTV Millennial Awards Brazil
| Global Hit
| 
| rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| International Collaboration
| 
|-
| rowspan="7"| MTV Video Music Awards
| Video of the Year
| 
| rowspan="7" style="text-align:center;"|
|-
| Song of the Year
| 
|-
| Best Collaboration
| 
|-
| Best Pop
| 
|-
| Best Cinematography
| 
|-
| Best Visual Effects
| 
|-
| Best Choreography
| 
|-
| rowspan="2"| NRJ Music Awards
| International Collaboration of the Year
| 
| rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| Music Video of the Year
| 
|-
| rowspan="3"| People’s Choice Awards
| Song of 2020
| 
| rowspan="3" style="text-align:center;"|
|-
| Collaboration of 2020
| 
|-
| Music Video of 2020
| 
|-
|-
! rowspan="11" scope="row"| 2021
| Billboard Music Awards
| Top Dance/Electronic Song
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| BMI Pop Awards
| Most-Performed Songs of the Year
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| Grammy Awards
| Best Pop Duo/Group Performance
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="3"| iHeartRadio Music Awards
| Dance Song of the Year
| 
| rowspan="3" style="text-align:center;"|
|-
| Best Music Video
| 
|-
| Favorite Music Video Choreography
| 
|-
| MYX Music Awards
| Favorite International Video
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| Nickelodeon Kids' Choice Awards
| Favorite Music Collaboration
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| Queerties Awards
| Anthem
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| Rockbjörnen
| Foreign Song of the Year
| 
| style="text-align:center;"|
|-
| RTHK International Pop Poll Awards
| Top Ten International Gold Songs
| 
| style="text-align:center;"|

Список треков и форматов

Хит-парады

Еженедельные чарты

Сертификации

История релиза

Источники

Ссылки 
  (2020 Video Music Awards)
 
 perevod-pesen.ru

Песни Арианы Гранде
Песни Леди Гаги
Песни, написанные Арианой Гранде
Песни, написанные Леди Гагой
Песни, написанные BloodPop
Песни, написанные Boys Noize
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Видеоклипы, снятые Робертом Родригесом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100